Stance steht für:

 Stance (Vranje), Ort in der Gemeinde Vranje, Bezirk Pčinja, Serbien

 Emanuel Stance (1843–1887), US-amerikanischer Buffalo Soldier, Empfänger der Medal of Honor

Siehe auch:
 Buffalo Stance
 Weaver stance
 Stans (Begriffsklärung)